Registro Nacional de las Personas es el nombre que recibe el organismo que identifica y registra las personas en algunos países:
 Registro Nacional de las Personas (Argentina), abreviado Renaper.
 Registro Nacional de las Personas (Guatemala), abreviado Renap.el registro nacional  de las personas  hace planificación, organizar y reglamentar los precedimientos, para la inscripción de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas  naturales guatemaltecos y extranjeras en su caso